Гипокинезия ( — снизу, под;  — движение) — состояние недостаточной двигательной активности организма с ограничением темпа и объёма движений. Гипокинезия возможна на фоне неврологических и психических расстройств, например, паркинсонизма и других экстрапирамидных синдромов, депрессивном, кататоническом и апатическом ступоре. В бытовом, ненаучном понимании, гипокинезия – синоним сидячей работы и малоподвижного образа жизни.

Типы гипокинезии при болезни Паркинсона 
Японский нейрохирург Хиротаро Нарабайаши выявил три типа гипокинезии (акинезии), возникающих при болезни Паркинсона: первичную (сохраняется после односторонней таламотомии), вторичную (обычно является следствием ригидности и устраняется при таламотомии) и психомоторную (сопровождается застываниями, депрессией, обычно встречается на поздней стадии болезни Паркинсона и лечению не поддаётся).

См. также 
Моторика

Примечания 

Симптомы заболеваний нервной системы
Психопатологические синдромы